Jara-estepa puede referirse a:
 
 el nombre común de la planta Cistus populifolius; o
 el nombre común de la planta Cistus salviifolius.